, un hameau de la ville de Bethlehem, dans le comté d'Albany, État de New York.
 South Bethlehem, un borough situé dans le comté d'Armstrong, en Pennsylvanie.